Геннадий Иванович Анненков (14.09.1928 — 16.03.2006, Москва) — российский военный инженер, испытатель ракетной техники, лауреат Государственной премии СССР (1981).

Биография 
На военной службе с июля 1946 по октябрь 1987 года, полковник (1971).

Окончил Краснодарское артиллерийско-минометное училище (1949) и Ростовское ВКИУ (1963).

Послужной список:
 1949—1951 командир взвода, 1951—1953 секретарь комсомольской организации минометного полка;
 1953—1957 помощник начальника политотдела по комсомолу Ставропольского Суворовского военного училища,
 1957—1963 помощник начальника политотдела по комсомольской работе Ростовского высшего Артиллерийского Инженерного училища.
 1963—1967 в НИИП-53 МО СССР: старший инженер-испытатель, с 1964 — начальник лаборатории — ведущий инженер-испытатель.
 1967—1974 старший офицер отдела Главного Управления космических средств МО (ГУКОС).
 1974—1987 начальник отдела Управления вооружения ГУКОС.

Уволен с действительной военной службы в октябре 1987.

Участник создания ракетных систем и комплексов.

Лауреат Государственной премии СССР (1981). Награждён орденами Красного Звезды (1978), Трудового Красного Знамени (1978) и медалями.

Умер 16.03.2006 в Москве; похоронен на кладбище «Ракитки» п. Мосрентген.

Источники 
 Фото https://memorial-rvsn.ru/necropol/13
 http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=12579@morfDictionary
 Космонавтика — это не только космонавты [Текст]: (автобиогр. зап.) / Н. М. Письменный. — М.: Изд-во СГУ, 2013. — Кн. 1. — 2013. — 391 с. : ил.

Выпускники Ростовского военного института ракетных войск
Похороненные на кладбище «Ракитки»